Иван Шрёдер:
 Шрёдер, Иван Николаевич (1835—1908) — скульптор, автор памятника Н. М. Пржевальскому в Александровском саду (Санкт-Петербург) и многих других.
 Шрёдер, Иван Фёдорович — русский физико-химик, директор Петербургского горного института (1912—1917).